5/11 kan syfta på:

 5 november
 11 maj (amerikanskt datumformat)